Фи́лдинг () — английская фамилия и топоним.

Персоналии 
 Филдинг, Билл (1915—2006) — английский футболист, вратарь.
 Филдинг, Генри (1707—1754) — английский писатель и драматург XVIII века.
 Филдинг, Джанет (род. 1953) — австралийская актриса телевидения.
 Филдинг, Джозеф (1797—1863) — один из первых лидеров Движения святых последних дней.
 Филдинг, Коплей (Copley Fielding; 1787—1855) — английский живописец-акварелист.
 Филдинг, Майкл (род. 1982) — британский комик, брат Ноэля Филдинга
 Филдинг, Ноэль (род. 1973) — английский актёр, участник комик труппы «Майти Буш».
 Филдинг, Рой (род. 1965) — американский учёный.
 Филдинг, Сара (1710—1768) — английская писательница.
 Филдинг, Сюзанна (род. 1985) — английская актриса.
 Филдинг, Фрэнк (род. 1988) — английский футболист, вратарь.
 Филдинг, Хелен (род. 1958) — английская писательница.

Топоним 
  — город в Новой Зеландии.

Примечания